Ardila ist der Name von

Personen:
 Alex Ardila (* 1983), kolumbianischer Radrennfahrer, siehe Alex Cano
 Camilo Ardila (* 1999), kolumbianischer Radrennfahrer
 Carlos Ardila Lülle (1930–2021), kolumbianischer Unternehmer
 Jorge Ardila Serrano (1925–2010), Bischof von Girardot
 Mauricio Ardila (* 1979), kolumbianischer Radsportler

Flüsse:
 Ardila (Guadiana), ein Nebenfluss des Guadiana auf der iberischen Halbinsel